Mind Funk  — американская рок-группа, состоящая из участников Chemical Waste и нескольких других групп. Группа первоначально была известна как «Mind Fuck», но была вынуждена изменить своё название лейблом Epic Records. Они подписали контракт с лейблом Sony / Epic и выпустили свой одноименный дебютный альбом в 1991 году.

Участники 

 Патрик Дюбар — вокал (Uniform Choice)
 Луис Свитек — гитара (M.O.D., Ministry)
 Джон Монте — бас-гитара (M.O.D., Chemical Waste, Human Waste Project, Evil Mothers, Dragpipe)
 Фрэнк Чиампи — бас-гитара
 Шон Джонсон — ударные
 Джейсон Эверман — гитара (Nirvana, Soundgarden)
 Рид Сент-Марк — ударные (Celtic Frost)
 Джейсон Коппола — гитара (Chemical Waste)

Дискография 
 Touch You (EP, 1991) (Epic)
 «Big House Burning» (Сингл, 1991) (Epic)
 Mind Funk (1991) (Epic)
 Dropped (1993) (Megaforce Records)
 People Who Fell from the Sky (1995) (Music for Nations)

Ссылки 
 Страница Mind Funk
 Интервью Music Life Radio с Джейсоном Эверманом

Гранж-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1989 году
Фанк-метал-группы США